Орехуела () — іспанське прізвище. Відомі носії:
 Луїс Орехуела — колумбійський футболіст
 Хосе Арсеніо Вісенте дель Кармен де Обальдія-і-Орехуела — в. о. президента республіки Нова Гранада